BCK peut faire référence à :
  ;
 Chemin de fer du Bas-Congo au Katanga, une ancienne compagnie ferroviaire.